La Liga ACB 1991-1992 è stata la 36ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Joventut Badalona vincitore del suo quarto titolo, e la retrocessione in LEB di Granada e Gran Canaria.

Risultati

Stagione regolare

Play-out

Verdetti: Granada e Gran Canaria retrocesse in Primera División

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Darryl Middleton, Valvi Girona
Liga ACB MVP finali:  Mike Smith, Montigalá Joventut

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1991
Pallacanestro nel 1992
1992